Rot-weiß-grün steht für
Panarabische Farben
Flagge Ungarns